Emslandstadion ist der Name mehrerer Stadien:
 früherer Stadionname des vom SV Meppen in genutzten städtischen Stadions in Meppen, heute Hänsch-Arena
 Emslandstadion Lingen (Ems)
 Emslandstadion in Rheine